RE 2 steht für folgende Bahnlinien in Deutschland:
 Regional-Express zwischen Uelzen und Göttingen, siehe Liste der SPNV-Linien in Niedersachsen
 Rhein-Haard-Express zwischen Osnabrück und Düsseldorf
 Regional-Express zwischen Nauen und Cottbus, siehe Liste der Eisenbahnlinien in Brandenburg und Berlin#RE 2 
 Regional-Express zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Erfurt, siehe Liste der SPNV-Linien in Niedersachsen und Liste der Eisenbahnlinien in Thüringen#RE 2
 Südwest-Express zwischen Koblenz und Frankfurt (Main)
 Regional-Express zwischen Hof und München, siehe Liste der SPNV-Linien in Bayern#Linien 2, 20–29 
 Regional-Express zwischen Karlsruhe und Konstanz, siehe Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg#Linien des Regionalverkehrs

RE002